Phialoarthrobotryum är ett släkte av svampar. Phialoarthrobotryum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialoarthrobotryum